Plantas
 Cambuí — nome vulgar de diversas espécies de árvores da família Myrtaceae
 Psidium sartorianum - árvore da América do Sul, Central e Caribe, também da família Myrtaceae

Geografia do Brasil
 Cambuí (Minas Gerais) — município de Minas Gerais
 Cambuí (Campinas) — bairro de Campinas

Desambiguação
Desambiguações de topônimos